Almbauer steht für:

 einen Bauern mit Almwirtschaft als Haupterwerb, siehe Almwirtschaft
 Almbauer (Gemeinde Laussa), Ort bei Laussa, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Siehe auch: